Феодо́сий Ива́нович Яне́нко (1762, Санкт-Петербург, Российская империя — , там же) — русский живописец, мастер исторической живописи и портрета русского классицизма рубежа XVIII–XIX веков, ассоциируемый с окружением С. С. Щукина. Академик Императорской Академии художеств (с 1797; ассоциированный член — «назначенный» с 1795).

Биография 

Феодосий Яненко родился в 1767 году; воспитание получил в Императорской Академии художеств, в которой был учеником Гавриила Игнатьевича Козлова. За свои ученические работы Яненко был награжден двумя — малой и большой — серебряными медалями и малой золотой. 

По окончании Академии художеств Ф. Яненко первые годы усердно занимался написанием картин на исторические сюжеты, а позже посвятил себя преимущественно церковной живописи. 

В 1795 году за «этюд нагой человеческой фигуры» Феодосий Иванович Яненко был определён назначенным в академики. В 1797 году художник написал несколько эскизов портретов членов императорской фамилии (в том числе великой княгини Анны Федоровны) и в том же году за картину «Путешественники, застигнутые бурей» (находилась в музее Академии художеств; ныне в Русском музее) был возведён в академики ИАХ. 

Из написанных им полотен наиболее известны: «Исторический пейзаж» и портрет императора Павла І, в бытность его царевичем (Третьяковская галерея в Москве); кроме того, его же кисти принадлежат несколько образов в Казанском соборе в Петербурге, в том числе «Тайная вечеря» (окончена художником Бессоновым).

Феодосий Иванович Яненко умер 3 мая 1809 года.

Его сын Яков (1800—1852) пошёл по стопам отца и тоже стал художником и академиком ИАХ.

Галерея

Примечания

Литература 
Документы
 
Характеристики творчества
 
 
Собрания произведений
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 

Исторические художники России
Академики Императорской Академии художеств